Toledo (Spanje), een stad in Spanje

Aardrijkskunde
Belize:
Toledo (Belize), een district van Belize

Bolivia:
Toledo (gemeente in Bolivia), een gemeente in het departement Orure
Toledo (Orure), een plaats in deze gemeente

Colombia:
Toledo (Antioquia), een gemeente in het departement Antioquia
Toledo (Norte de Santander), een gemeente in het departement Norte de Santander

Brazilië:
Toledo (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Toledo (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Toledo (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná

Filipijnen:
Toledo (Cebu), een stad in de Filipijnse provincie Cebu

Spanje:
 Toledo (provincie), een provincie van Spanje
 Toledo (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Toledo
 Toledo (Spanje), een stad in Spanje
 Taifa Toledo, een voormalig emiraat in Spanje

Suriname:
 Toledo (plantage), een suikerrietplantage in Suriname

Verenigde Staten:
Toledo (Illinois), een stad in de Amerikaanse staat Illinois
Toledo (Iowa), een stad in de Amerikaanse staat Iowa
Toledo (Ohio), een stad in de Amerikaanse staat Ohio 
Toledo (Oregon), een stad in de Amerikaanse staat Oregon
Toledo (Washington), een stad in de Amerikaanse staat Washington

Achternaam
Alejandro Toledo Manrique, een president van Peru
Delio Toledo, een Paraguayaanse voetballer
Fadrique Álvarez de Toledo, een Spaanse bevelhebber
Fernando Álvarez de Toledo, een Spaanse generaal
Patricio Toledo, een Chileens voetbaldoelman
Pedro Álvarez de Toledo, een Spaanse onderkoning in Napels
Johannes van Toledo (doorverwijspagina)

Overige 
Toledo (ELO), een acroniem voor "Toetsen en leren doeltreffend ondersteunen", een elektronische leeromgeving
Toledo (processor), de codenaam voor AMD's dualcore processoren
Seat Toledo, een automodel